Jürgen Stoffregen ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Stoffregen (Fußballspieler) (* 1957), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Jürgen Stoffregen (Ingenieur), deutscher Motorradentwickler